Stenobatyle är ett släkte av skalbaggar. Stenobatyle ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Stenobatyle